Stupa puede referirse a:

 Franco Stupaczuk, jugador profesional de pádel argentino;
 Estupa, tipo de arquitectura budista y jaina hecha para contener reliquias.